

Persone
Fred Olivi (1922) – militare statunitensi
 Giuseppe Olivi – naturalista italiano
 Giuseppe Olivi – politico italiano
 Marcello Olivi – politico italiano
 Mauro Olivi – politico italiano
Pietro di Giovanni Olivi (1248 circa–1298) – francescano, predicatore e teologo francese
Samuele Olivi (1980) – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Olivo (disambigua)